Kowner (Kovner):
 Aba Kowner
 Ber Kowner
 Witka Kowner, z domu Kampner